

Anno 
 1900 – (MCM in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1900 a.C. 
 Anni 1900 – decennio che comprende gli anni dal 1900 al 1909 inclusi 
 Anni 1900 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1909 a.C. al 1900 a.C. inclusi.

Matematica 
 1900 – numero naturale.

Astronomia 
 1900 Katyusha – asteroide della fascia principale del sistema solare.